Indian Wells (California) – città californiana della contea di Riverside
BNP Paribas Open – torneo di tennis conosciuto anche come Indian Wells
Indian Wells (Arizona) – area non incorporata della contea di Navajo in Arizona